Oude Stijl en Nieuwe Stijl, de historische aanduiding voor de juliaanse, respectievelijk de gregoriaanse kalender
 New Style (band), een Surinaamse band
 Afrikan New Style (2008), een muziekalbum van de Frans-Congolese zanger Jessy Matador

Zie ook 
 Old style